Ramon I de Cerdanya (? - 1068), comte de Cerdanya i de Conflent (1035-1068), i Comte de Berga (1050-1068)
 Ramon I de Tolosa, Ramon I de Roergue o Ramon I de Pallars-Ribagorça (s. IX), comte i duc de Tolosa, amb Pallars i Ribagorça, Roergue, Carcassona, Rasès, Carcí i Llemosí 
 Ramon I (bisbe de Girona) 
 Ramon Berenguer I (~1023 - 1076), comte de Barcelona, Girona (1035-1076), Osona (1054-1076), Carcassona i Rasès (1067-1076) 
 Ramon Berenguer I d'Empúries (1308 - ~1366), príncep d'Aragó, comte de Prades i baró d'Entença
 Berenguer Ramon I dit el Corbat (~1004 - Barcelona, 1035), Comte de Barcelona, Girona i Osona (1017-1035) 
 Guillem Ramon I de Montcada
 Guillem Ramon I de Montcada i de Bearn (segle XII), vescomte de Bearn